Håkonsson signifie « fils de Håkon » en norvégien.
Ce patronyme peut désigner :

Sigurd Håkonsson (895–962), jarl de Lade (Trøndelag) et fils de Håkon Grjotgardsson ;
Éric Håkonsson (927-1024), jarl de Lade, fils de Håkon Sigurdsson, gouverneur de la Norvège de 1000 à 1015
Svein Håkonsson (mort en 1016), jarl de Lade et frère de Éric Håkonsson, gouverneur de la Norvège de 1015 à 1016 ;
Harald Håkonsson et Paul Håkonsson, co-seigneurs des Orcades de 1122 à 1127 ;
Knut Håkonsson (1208-1261), prétendant au trône de Norvège et futur jarl ;
Håkon Håkonsson l’Ancien, plus connu sous le nom de Håkon IV de Norvège (1204-1263), roi de Norvège ;
Håkon Håkonsson le Jeune, plus connu sous le nom de Håkon de Norvège le Jeune (1232-1257), fils du roi Håkon IV de Norvège.

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien